2018 Scandinavian FIM Speedway Grand Prix – szósta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 11 sierpnia 2018 na stadionie G&B Arena w Målilli.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Petera Ljunga. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Oliver Berntzon i Joel Kling.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 10 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Skandynawia
2018
2018 w Szwecji